Arnuvanda I. je bil kralj Hetitskega cesarstva (Novo kraljestvo), ki je vladal zgodnjem 13. stoletju pr. n. št.

Vladanje
Na hetitski prestol je prišel s poroko z Ašmu-nikal, hčerko kralja Tudhalije I. Na začetku je vladal kot Tudhalijev sovladar. Med njegove vojne pohode spada neuspešen pohod proti kraljestvu Arava.

Družina
Arnuvandovi starši niso znani. Z Ašmu-nikal je imel dva sinova: princa Ašmi-Šaruma in kralja Tudhalijo II. Obstaja zelo nepopolno  besedilo, s katerim  prav on za svojega naslednika imenuje sina Tudhalijo.

Družinsko drevo

Galerija

Vira

 Horst Klengel. Geschichte des hethitischen Reiches. Brill, Leiden/Boston/Köln 1998, str. 116ff. 
 Jörg Klinger. Die Hethiter. Beck, München 2007, ISBN 3-406-53625-5, str. 47, 51, 53, 78, 98.

Hetitski kralji 
Vladarji v 14. stoletju pr. n. št.